Deux anciens cantons français portaient le nom de Saint-Savin :
 ancien canton de Saint-Savin, situé dans le département de la Gironde ;
 ancien canton de Saint-Savin, situé dans le département de la Vienne.